

Aziende 
 Yale – impresa nonché marchio statunitense per la produzione di serrature, creata nel 1840 da Louis Yale Jr, attualmente di proprietà di Assa Abloy.

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Yale – città della Contea di Beadle, Dakota del Sud
 Yale – villaggio della Contea di Jasper, Illinois
 Yale – città della Contea di Guthrie, Iowa
 Yale – città della Contea di St. Clair, Michigan
 Yale – città della Contea di Payne, Oklahoma

Persone 
 Elihu Yale – filantropo britannico, a cui è intitolata l'omonima università
 Frankie Yale – mafioso italiano naturalizzato statunitense
 Joey Yale – attore pornografico statunitense
 Linus Yale – inventore statunitense 
 William Hall Yale – politico statunitense

Altro 
 Yale o Eale – animale della mitologia europea
 Yale – cratere sulla superficie di Venere
 Romanizzazione Yale – sistema di romanizzazione della lingua cinese
 Scuola di Yale – corrente filosofica
 Università Yale – università statunitense